Bleriken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bleriken, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (24,2 ha)
Autojaure-Bleriken, sjö i Vilhelmina kommun,  (21,5 ha)
Bleriken (Sorsele socken, Lappland, 728561-152999), sjö i Sorsele kommun,  (13,4 ha)
Bleriken (Sorsele socken, Lappland, 729075-151518), sjö i Sorsele kommun,  (10,8 ha)
Bleriken (Tärna socken, Lappland, 725744-145282), sjö i Storumans kommun och Vilhelmina kommun,  (68,7 ha)
Bleriken (Tärna socken, Lappland, 727406-146532), sjö i Storumans kommun,  (2,4 km²)
Bleriken (Tärna socken, Lappland, 728390-148642), sjö i Storumans kommun,  (17,9 ha)
Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 720161-154475), sjö i Vilhelmina kommun,  (39,7 ha)
Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 724749-145208), sjö i Vilhelmina kommun,  (56,9 ha)
Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 725538-148292), sjö i Vilhelmina kommun,  (44,1 ha)
Gitssjö-Bleriken, sjö i Vilhelmina kommun,  (17,5 ha)
Mitti-Bleriken, sjö i Vilhelmina kommun,  (12,1 ha)
Nedre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 721966-151668), sjö i Vilhelmina kommun,  (28,1 ha)
Nedre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 722619-150806), sjö i Vilhelmina kommun,  (29,3 ha)
Övre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 721988-151346), sjö i Vilhelmina kommun,  (17,7 ha)
Övre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 722710-150758), sjö i Vilhelmina kommun,  (33,8 ha)
Övre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 723107-148206), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,01 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn